New Yorker může mít více významů.

 The New Yorker –  americký časopis
 New Yorker (firma) – německá oděvní firma a značka